Según el contexto, Maldonado puede hacer referencia a:

Geografía 
 Maldonado, ciudad capital del departamento de igual nombre en Uruguay.
 Municipio de Maldonado, municipio del departamento de Uruguay.
 Departamento de Maldonado, departamento de Uruguay.
 Arroyo Maldonado, arroyo en el departamento de Maldonado, Uruguay.
 Arroyo Maldonado, un arroyo actualmente entubado que atraviesa por la mitad a la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Soldado Maldonado, localidad de la Argentina;
 Puerto Maldonado, capital del Departamento de Madre de Dios en el Perú.
 Punta Maldonado, localidad del Estado de Guerrero, México.

Personas 
 Antonio Maldonado (pintor), de Puerto Rico.
 Antonio Maldonado Pérez, político español.
 Carlos Fabián Maldonado, futbolista venezolano.
 Claudio Maldonado Rivera, futbolista chileno.
 Rodrigo Maldonado de Talavera, rector de la Universidad de Salamanca. 
 Francisco Maldonado, líder comunero.
 Pedro Maldonado Pimentel, líder comunero.
 Giancarlo Maldonado, futbolista venezolano.
 José Antonio Maldonado, ex meteorólogo de Televisión Española.
 José Maldonado González, político español, último presidente de la República en el exilio.
 Juan de Maldonado, teólogo español.
 Lourdes Maldonado, periodista española.
 Lourdes Maldonado, periodista mexicana.
 Luis Maldonado (desambiguación)
 Pastor Maldonado, piloto venezolano de automovilismo.
 Patricia Maldonado Aravena, cantante y actriz chilena.
 Pedro Vicente Maldonado, científico ecuatoriano del siglo XVIII
 Rubén Maldonado, futbolista paraguayo que juega actualmente en el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata.
 Salva Maldonado, entrenador de baloncesto español.
 Tati Maldonado, futbolista español que juega actualmente en el FC Cartagena. 
 Tomás Maldonado, pintor argentino.

 Barcos 
 La goleta Maldonado''' de la Armada Argentina, que participó en la Guerra del Brasil.